Il tabellone singolare dell'Ilheus Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Luis Herrera (tds n. 7). In finale ha sconfitto Patrick Baur con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie

  Jaime Yzaga (quarti di finale)
  Cássio Motta (primo turno)
  Nuno Marques (primo turno)
  Bart Wuyts (primo turno)

  Stefano Pescosolido (secondo turno)
  Jaime Oncins (quarti di finale)
  Luis Herrera (campione)
  Pedro Rebolledo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Ilheus Challenger 1990